Дмитрий Алексеевич Леонов: Леонов, Дмитрий Алексеевич (? — ?) — капитан 1-го ранга, георгиевский кавалер.
 Леонов, Дмитрий Алексеевич (1864 — не ранее 1919) — земский деятель, член III Государственной думы от Рязанской губернии.